

Нью-Лебанон — місто, штат Нью-Йорк
 Нью-Лебанон — місто, штат Пенсільванія
 Нью-Лебанон — селище, штат Огайо